Anglian (motorfietsmerk)
Anglian is een stratigrafische etage in het Britse Cromerien complex (± 960.000 - 520.000 jaar geleden).